

Personaggi 
Tommy Walker, personaggio della serie Brothers & Sisters - Segreti di famiglia
Tommy Walker, protagonista dell'opera rock Tommy degli Who e dell'omonimo film

Sportivi 
Tommy Walker, calciatore scozzese (1903-?)
Tommy Walker, calciatore ed allenatore di calcio scozzese (1915-1993)
Tommy Walker, calciatore inglese (1923-2005)
Tommy Walker, calciatore scozzese (1952)